Botànica
 Mezquite o mesquite (també Prosopis juliflora)

Geografia
 Mesquite (Califòrnia), àrea no incorporada de l'estat de Califòrnia, als Estats Units
 Mesquite (Nevada), ciutat de l'estat de Nevada, als Estats Units
 Mesquite (Nou Mèxic), concentració de població designada pel cens a l'estat de Nou Mèxic, als Estats Units
 Mesquite (Texas), ciutat de l'estat de Texas, als Estats Units
 Mesquite Creek, concentració de població designada pel cens a l'estat d'Arizona, als Estats Units